Erik Ågren ist der Name folgender Personen:

* Erik Ågren (Boxer) (1916–1985), schwedischer Boxer
 Erik Ågren (Schriftsteller) (1924–2008), finnischer Schriftsteller und Dichter